John Flavin (São Paulo, ) é um guitarrista brasileiro, filho de mãe inglesa descendente de irlandeses e pai brasileiro.

É conhecido por sua participação nos dois primeiros álbuns do grupo musical Secos e Molhados. Também tocou na banda Patrulha do Espaço, fundada por Arnaldo Baptista, com quem gravou o disco Elo Perdido, em 1977.

Discografia

Com Secos & Molhados
 Secos & Molhados (1973)
 Secos & Molhados II (1974)

Com Patrulha do Espaço
 Elo Perdido (1977)

Guitarristas do estado de São Paulo
Guitarristas rítmicos
Naturais da cidade de São Paulo
Brasileiros de ascendência irlandesa
Brasileiros de ascendência inglesa